Shaun Bajada (ur. 19 sierpnia 1983 w Sannacie) – maltański piłkarz grający na pozycji pomocnika. Obecnie jest zawodnikiem klubu Sliema Wanderers.

Kariera piłkarska 
Bajada profesjonalną karierę rozpoczął w maltańskim klubie Floriana FC. W kolejnych latach bronił barw takich drużyn jak: Marsaxlokk FC, Msida Saint-Joseph i Birkirkara FC. Latem 2012 roku przeniósł się do aktualnego mistrza kraju Valletta FC, po zaledwie pół roku trafił jednak do Sliema Wanderers.

Kariera reprezentacyjna 
Bajada w reprezentacji Malty zadebiutował 2 lutego 2008 roku w towarzyskim meczu z Armenią. Na boisku przebywał do 86 minuty. Do tej pory rozegrał w niej 34 mecze (stan na 10 maja 2013).

Sukcesy 
 Mistrzostwo Malty: 2007 (Marsaxlokk), 2010 (Birkirkara)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Malty w piłce nożnej
Piłkarze Floriany FC
Piłkarze Marsaxlokk FC
Piłkarze Birkirkary FC
Piłkarze Valletty FC
Piłkarze Sliema Wanderers F.C.
Urodzeni w 1983